A 2016. évi nyári olimpiai játékokon az úszás női 200 méteres hátúszás versenyszámát augusztus 11-én és 12-én rendezték az Olympic Aquatics Stadiumban. Az aranyérmet az amerikai Maya DiRado nyerte. Hosszú Katinka ezüstérmes lett, György Réka a 22. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Előfutamok
A rövidítések jelentése a következő:
 Q: az elődöntőbe jutott, időeredmény alapján
 NR: országos rekord

Elődöntők
A rövidítések jelentése a következő:
 Q: a döntőbe jutott, időeredmény alapján
 NR: országos rekord

1. elődöntő

2. elődöntő

Döntő

Jegyzetek

Források
 

Úszás a 2016. évi nyári olimpiai játékokon